Tagebuch einer Kammerzofe steht für:

 Tagebuch einer Kammerzofe (Roman) (Le Journal d’une femme de chambre), Roman von Octave Mirbeau aus dem Jahr 1900
 Tagebuch einer Kammerzofe (1946) (The Diary of a Chambermaid), amerikanischer Film von Jean Renoir 
 Tagebuch einer Kammerzofe (1964) (Le Journal d’une femme de chambre), französischer Film von Luis Buñuel
 Tagebuch einer Kammerzofe (2015) (Journal d’une femme de chambre), französisch-belgischer Film von Benoît Jacquot